Chomus-Jurjach (anche traslitterato come Homus-Jurjah o Khomus-Jurjakh) è il nome di due fiumi della Russia siberiana nordorientale:
Bol'šoj Chomus-Jurjach (grande Chomus-Jurjach): tributario del mare della Siberia orientale;
Malyj Chomus-Jurjach (piccolo Chomus-Jurjach): affluente del Sundrun.